Ансервіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Ансервіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель
 Ансервіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза